El nombre Bland/Blanding, William/Bill/Billy, puede referirse a:

Artes y Cultura 

 William Keith Bland (1947), Virginia Occidental (Estados Unidos), compositor orientado a rapsodias y estilo de ritmo libre-estricto, trabaja con sello Bridge, frecuentemente en Europa.
 Billy Bland (1932), Wilmington (Carolina del Norte, Estados Unidos), cantante/compositor de letras de canciones estadounidense, trabajó desde 1953 a 1963 con Old Town Records, desde 1980 vive en Harlem.

Ciencias 

 William Blanding (1773–1857), Condado de Bristol (Provincia Británica de la Bahía de Massachusetts, Reino de Gran Bretaña, Imperio Británico), fue doctor en medicina e investigador de historia natural, miembro de la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel Pensilvanya.

Deportes 

 Billy Bland (corredor de montaña) (1947), pueblo de Borrowdale (Allerdale, Cumbria, Inglaterra, Reino Unido), es el corredor de montaña británico más prominente desde 1970.

Milicia 

 William Harry Bland (1898–1962), Karachi (Sind, Provincia de Bombay, Raj de la India, Imperio Indio-Británico), as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial.

Política 

 William Barbosa Bland o Bill Bland (1916–2001), pueblo de Ashton-under-Lyne (condado de Lancashire, Lancashire, Inglaterra, Reino Unido, Imperio Británico), político marxista-leninista, miembro de la Liga Comunista Británica, defensor del Hoxhaísmo, cofundador de la Stalin Society y la Sociedad Albanesa (agrupación hoxhaísta) tras la disolución de la URSS.
 William Bland (1789–1868), nacido en Londres (Inglaterra, Reino de Gran Bretaña, Imperio Británico), médico cirujano, enviado como convicto por homicidio enviado a Australia, donde cumplió condena y luego ejerció medicina y desarrolló vastas tareas en política, miembro del Concilio Legislativo de Nueva Gales del Sur.
 William Thomas Bland (1861–1928), Condado de Lewis (Mancomunidad de Virginia, Estados Unidos), representante del Estado de Misuri entre 1919 y 1921.